gromada Raków (powiat głubczycki)
 gromada Raków (powiat jędrzejowski)
 gromada Raków (powiat opatowski)
 gromada Raków (powiat piotrkowski)